Подсевы — деревня в Порховском районе Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Славковская волость».

Расположена в западной части района, на автодороге Псков — Порхов и на соответствующем участке железной дороги Псков — Порхов — Дно, в 28 км юго-западнее от районного центра Порхов. Железнодорожная станция Подсевы, построенная в 1895 году, является одной из первых на участке Псков — Дно — Бологое.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляла 228 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района